Головеньківська сільська рада — Вінницька область, Немирівський район
 Головеньківська сільська рада — Чернігівська область, Борзнянський район